22-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві в грудні 1953 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 14 шахістів.

За відсутності Юхима Геллера, Анатолія Банника  та інших провідних шахістів України, звання чемпіона республіки  завоював 18-річний одесит Яків Юхтман, в активі якого 10 очок з 13 можливих. Відставши на 1 очко друге місце посів Борис Корсаков (Ворошиловград), третє та четверте місця розділили кияни Михайло Левін та чемпіон України 1949 року Ісаак Липницький (по 8½ очок).

З 91 зіграної на турнірі партії  — 60 закінчилися перемогою однієї зі сторін (65,9%), внічию завершилася 31 партія.

Турнірна таблиця

Література 
 Журнал «Шахматы в СССР» № 5/1954, стор.153
 А.Хавін «Шахматы за 1954 год» стор.188

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Таблиця чемпіонату 
 Деякі партії чемпіонату

1953 у шахах‎
1953 в Україні
Грудень 1953
Чемпіонати УРСР із шахів